Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1948, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 15 gesetzte US-Amerikaner Pancho Gonzales den als Nummer 10 gesetzten Südafrikaner Eric Sturgess im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 68. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1948 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 25. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1948
1948